The Day the Earth Shook - The Absolute Power è il settimo video, prodotto nel 2006, della band epic metal/heavy metal Manowar. Esso è stato pubblicato sotto forma di doppio DVD.

DVD 1: Main Program
 
The Ascension
Manowar
Brothers of Metal
Call To Arms
Sun Of Death
Kings Of Metal
Sign Of The Hammer
Screams of Blood
Blood Of My Enemies
Kill With Power
Triumph Of Steel Era Introduction
Metal Warriors
The Glory Of Achilles
Battle Hymn Era Introduction
Metal Daze
Dark Avenger
Outlaw
House Of Death
Herz Aus Stahl
Wagner tribute
Prelude To Act III (Lohengrin)
King Of Kings
Hell On Wheels
Warriors Of The World United
Hail And Kill
Black Wind, Fire And Steel
Battle Hymn
The Crown And The Ring

Historical Moments

Bass Solo
Rainer's Award
Sound Check
Strohofer Family Tribute
Chopper Competition
Strohofer Family Tribute
Tour Dates
 
Audio Commentary by Director NEIL JOHNSON

DVD 2: The Day The Earth Shook - The Absolute Power Of Manowar

Introduction
The Beginning
New York Rehersals
Orchestra & Choir Rehearsals
The House Of Death
Lighting
The PA
Sound Check
Filming In HD
Conclusion

Manowar Fan Convention - The Extended Experience

Introduction
Fan Club History
Fan Convention Story
The Doors Open
Opening Ceremonies
Jomsvikings
Greetings Brothers
The Face Of Destiny
Revenge
Fallen Brother
Fortitude
Women On Stage
There Can Be Only One
Battle
Special Guests
Past Members
The Kings Of Metal
Horses Of Steel
Ross The Boss Guitar Clinic
David Shankle Guitar Clinic
Karl Logan Guitar Clinic
Eric Adams Meet And Greet
Scott Columbus Drum Clinic
Voice Of The Immortals
Arm Wrestling Competition
Eric Adams' Scream Competition
Beer Drinking Joey Style
Manowar Q & A
Manowar Sound Check
Miss MANOWAR
Fan Confessionals
Credits

Battle Hymn Geiselwind Rehearsals

Highlights:

Unique packaging
Almost 7 hours of footage
Filmed in full HD quality with 27 cameras
Multiflap Digipak with 12 page booklet
1st full length headliner concert recording
Features all band members past and present
Over 4 hours of bonus content
Mixed by Grammy nominee Rich Breen in full 5.1 surround sound

Collegamenti esterni